Il singolare del torneo di tennis BMW Ljubljana Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jiří Vaněk che ha battuto in finale Björn Phau 5-7, 6-1, 7-65.

Teste di serie 

 Juan Pablo Guzmán (primo turno)
 Roko Karanušić (semifinali)
 Giovanni Lapentti (secondo turno)
 Jiří Vaněk (Campione)

 Michel Kratochvil (quarti di finale)
 Werner Eschauer (secondo turno)
 Björn Phau (finale)
 Michal Mertiňák (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BMW Ljubljana Open 2004